Улан-Малюшицкий — фамилия:

 Улан-Малюшицкий, Александр Абрамович — Георгиевский кавалер; майор; № 7058; 4 декабря 1843.
 Улан-Малюшицкий, Степан Абрамович — Георгиевский кавалер; майор; № 7483; 12 января 1846.